Оркестр Пикардии () — французский симфонический оркестр, базирующийся в Амьене.

В 1933—1964 гг. в городе работал Амьенский симфонический оркестр (), созданный по инициативе Пьера Камю. После его роспуска группа местных музыкантов в 1972 г. основала камерный ансамбль «14 пюпитров» (), состоявший из 14 солистов. В 1981 г. группа преподавателей и выпускников Амьенской консерватории предприняли попытку возродить оркестр, но деятельность нового коллектива не продлилась дольше двух сезонов. В 1985 г. преобразован в камерный оркестр «Симфониетта» (30 исполнителей) и аффилирован с реорганизованной региональной консерваторией. С 1995 г. работает под нынешним названием и состоит из 40 музыкантов.

В исполнении оркестра впервые прозвучали «Праздник Марии-Магдалины» для хора и оркестра Эрика Танги (1996), Четвёртая и Пятая симфонии Никола Бакри (1996, 1998), «Диоскуры» для двух виолончелей с оркестром Ивана Феделе (1998), «Мартинус» Луиса де Пабло (2008), Партита для оркестра Петра Мосса (2008, написана по заказу оркестра), «Орион» Кайи Саариахо (2013) и ряд других сочинений. В 2000-е гг. Оркестр Пикардии принял участие в нескольких оперных постановках.

Музыкальные руководители 
 Эдмон Розенфельд (1972—1983)
 Александр Мира (1983—1989)
 Патрик Фурнийе (1989—1992)
 Луи Лангре (1993—1998)
 Эдмон Коломер (1998—2002)
 Паскаль Верро (2003—2010)
 Арье ван Бек (с 2010 г.)

Примечания

Ссылки 
 Jacques Darras. L’orchestre symphonique d’Amiens futur Orchestre de Picardie
 Официальный сайт

Пикардия
Симфонические оркестры Франции
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1972 году